Polybios (* ca. 200 v.Chr. - † ca. 120 v.Chr.), een Grieks historicus;
 Gaius Julius Polybius († 47 n.Chr.), invloedrijke vrijgelatene onder Claudius;
 Polybius (geslacht), een geslacht van krabben;
 Polybius (computerspel), een fictief arcadespel;
 Polybius (krater), een maankrater.